San Esteban del Molar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Esteban del Molar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 San Esteban del Molar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar